Рамешки — название населённых пунктов в России:

 Рамешки — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Рамешки — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Рамешки — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Рамешки — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Рамешки — деревня в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Рамешки — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Рамешки — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Рамешки — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Рамешки — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Рамешки — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Рамешки — посёлок городского типа в Тверской области, административный центр Рамешковского района.
 Рамешки — деревня в Сонковском районе Тверской области.

См. также 
 Головинские Рамешки — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Раменье